Эйсбруннер — фамилия.

 Эйсбруннер, Максим Сергеевич (род. 1986) — российский и монгольский игрок в хоккей с мячом.
 Эйсбруннер, Станислав Борисович (1934—1999) — советский игрок в хоккей с мячом.